Baronne de Talleyrand-Périgord est le titre porté par l'épouse d'un baron de Talleyrand-Périgord. 

Peuvent ainsi être ainsi désignées :

Louise-Fidèle Durand de Saint Eugène-Montigny ( - ) épouse de Louis-Marie-Anne baron de Talleyrand-Périgord ( - )
Élisa Alix Sara dite Charlotte de Talleyrand ( - ) épouse d'Alexandre-Daniel baron de Talleyrand-Périgord ( - )
Véra de Bénardaky (1842 - ) épouse de Charles Angélique baron de Talleyrand-Périgord ( - 1896)
 à titre de courtoisie, Marguerite Françoise Charlotte Yvelin de Béville ( - ) épouse du baron Louis Alexis Adalbert de Talleyrand-Périgord (le ,Paris - , Castres), lieutenant-colonel au  Régiment de Hussards, Officier de la Légion d'Honneur ()

Notes